Сатано́вский — еврейская фамилия, связана с украинским местечком Са́танов.

Известные носители 
 Сатановский, Адольф Гершкович (род. 1938) — советский музыкант.
 Сатановский, Александр Оскарович (1891—1969) — советский пианист, дирижёр, педагог.
 Сатановский, Ежи (род. 1946) — польский композитор, певец, дирижёр и постановщик.
 Сатановский, Евгений Янович (род. 1959) — востоковед и экономист, президент Российского еврейского конгресса.
 Сатановский, Леонид Моисеевич (1932—2015) — советский и российский актёр.
 Сатановский, Маркос (1893—1957) — аргентинский адвокат и профессор юриспруденции.
 Сатановский, Роберт (1918—1997) — польский генерал и дирижёр.

См. также 
 Арсений Сатановский  — киевский учёный, христианский писатель и монах XVII века.
 Сатуновский, Ян (Яков Абрамович) (1913—1982) — русский советский поэт.